Аркос-де-лас-Салинас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 112,99 км². Население — 111 человек (на 2010 год). Расстояние — 73 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева дель Пилар.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Теруэля